WU — аббревиатура, которая может означать:
 Western Union
 Windows Update

См. также 
 Ву
 У
 Y